Acharius är ett efternamn som burits av bland andra:

 Erik Acharius (1757–1819), botanist och läkare
 Laurentius Acharius (1770–1852), fabrikör och riksdagsman